Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale Kenneth Carlsen 6-7, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Stefano Pescosolido (semifinali)
 Tim Henman (primo turno)
 Kenneth Carlsen (finale)
 Magnus Gustafsson (Campione)

 Andrej Česnokov (primo turno)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Sándor Noszály (primo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1996